Un médaillon est une grande médaille fabriquée par moulage et non pas frappée.
En numismatique antique romaine, c'est une pièce de monnaie de prestige et d'hommage d'une valeur multiple des pièces de référence pour le métal employé. En or, on connait des médaillons de 2,4,6, ou exceptionnellement 8 ou 10 fois le poids de l'aureus commun. Voir aussi multiple.
C'est aussi un motif de décoration architecturale : Médaillon (architecture).
Un bijou ouvrant, circulaire ou ovale, qui se porte en sautoir et peut contenir un portrait en miniature, une mèche de cheveux ou quelque relique : Médaillon (bijou).
En art culinaire, c'est une tranche mince et ovoïde de viande, de poisson ou de pâté, présentée à plat.

Quelques illustrations réelles ou fictives de la première acception :
Médaillons Arago
Médaillon des deux épées
Médaillon de Serpentard

Voir aussi